Делю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Делю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду